Bluebird oder Blue Bird steht für:
 Blue Bird (Album), Jazzalbum von Charles Mingus
 Blue Bird Festival, ein österreichisches Musikfestival
 Bluebird (2004), ein niederländischer Spielfilm aus dem Jahr 2004
 Bluebird (2013), ein US-amerikanisch-schwedischer Independent-Film aus dem Jahr 2013
 Bluebird (2019), ein US-amerikanischer Dokumentarfilm aus dem Jahr 2019
 Bluebird (Lied), ein Song von Paul McCartney
 Blue Bird Inn, ein Jazzclub in Detroit
 Bluebird Records, ein US-amerikanisches Plattenlabel
 Bluebird-Klasse, ein Typ von Küstenminensuchbooten
 Nissan Bluebird, ein Pkw-Modell von Datsun resp. Nissan
 Blue Bird Corporation, US-amerikanischer Bushersteller
 Bluebirds, englische Bezeichnung für die Vogelgattung der Hüttensänger
andere Bezeichnung für Intelsat II F-1, ein Kommunikationssatellit

Rekordfahrzeuge:
 Sunbeam 350HP Blue Bird, ein britischer Rekordwagen (1924–1925)
 Napier-Campbell Blue Bird, ein britischer Rekordwagen (1927–1928)
 Campbell-Napier-Railton Blue Bird, ein britischer Rekordwagen (1932)
 Campbell-Railton Blue Bird, ein britischer Rekordwagen (1933–1935)
 Bluebird CN7, ein britischer Rekordwagen (1960)
 Blue Bird K3, britisches Rekordmotorboot (1937–1938)
 Blue Bird K4, britisches Rekordmotorboot (1939)
 Bluebird K7, britisches Rekordmotorboot (1955–1967)

Fliegerei:
 Rufzeichen der neuseeländischen Fluggesellschaft Virgin Samoa
 Bluebird Aviation (Deutschland), deutsche Charterfluggesellschaft
 Blue Bird Aviation, sudanesische Charterfluggesellschaft
 Bluebird Aviation (Kenia), kenianische Charterfluggesellschaft
 Bluebird Cargo, isländische Frachtfluggesellschaft